Чипровци () — община в Болгарии. Входит в состав Монтанской области. Население составляет 4862 человека (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Чипровци. Кмет общины Чипровци — Захарин Иванов Замфиров (Земледельческий союз Александра Стамболийского (ЗСАС)) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Белимел
 Горна-Ковачица
 Горна-Лука
 Железна
 Мартиново
 Митровци
 Превала
 Равна
 Челюстница
 Чипровци

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины,,

Общины Монтанской области